Holzbrunnen und Holzbrunnenbach sind Quell- und Gewässernamen:

 Holzbrunnenbach (Naab), rechter Zufluss der Naab vor Krondorf, Stadt Schwandorf, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Bach vorbei am Holzbrunnen (Haisterhofen), rechter Zufluss der Röhlinger Sechta vor Haisterhofen, Stadtteil Röhlingen, Ellwangen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Holzbrunnen Valendas, denkmalgeschützter hölzerner Brunnen in Valendas, Gemeinde Safiental, Bezirk Surselva, Kanton Graubünden

Siehe auch:
 Holzbach